Horlachen ist der Ortsname von

 Horlachen (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Horlachen (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Horlachen (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Hintere Horlachen, Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Vordere Horlachen, Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern